Гражда́нская иденти́чность (также государственно-гражданская идентичность, национально-гражданская идентичность) — индивидуальное чувство принадлежности к общности граждан конкретного государства, позволяющее гражданской общности действовать в качестве коллективного субъекта.

Связь с национальной идентичностью 
В мононациональном государстве (или при подходе к нации как к согражданству) гражданская идентичность эквивалентна национальной идентичности.

При традиционном в русском языке подходе к нации как этапу развития этноса, понятия национальной и гражданской идентичности не эквивалентны и могут поддерживать друг друга для представителей титульных народов и находиться в противостоянии для нетитульных.

Гражданская идентичность как составляющая социальной идентичности 
Гражданская идентичность личности является одной из составляющих социальной идентичности и отражает представления личности о принадлежности к государственному образованию, структурам гражданского общества, а также к представлениям о самих образованиях и структурах, их оценки индивидом и его право выбора, оставаться в их составе или их покинуть. В свою очередь социальная идентичность личности является переживанием и осознанием индивидом своей причастности к социуму, что может выражаться в различных видах идентичности личности. В процессе становления личности вместе с ней, формируются и другие виды социальной идентичности, такие как: половая, возрастная, этническая, гендерная, религиозная, профессиональная, политическая и другие.

Формирование гражданской идентичности 
В 2019 году Министерством просвещения Российской Федерации на базе РГУ им. А. Н. Косыгина был запущен проект «Информационное и методическое сопровождение формирования гражданской идентичности в воспитательно-образовательном пространстве современной школы». Цель проекта — разработка методов системной информационной и методической поддержки школьных педагогов в формировании гражданской идентичности у учащихся.

Значение гражданской идентичности 
Понятие гражданская идентичность, по своей сути, относится как к индивидууму, так и к обществу и к государству в целом. Её наличие или отсутствие играют определённую роль для всех этих компонент. По определению Президента РФ Путина, для развития России необходимы не только экономические успехи и компетентное управление страной, но и гражданская идентичность общества. Известный российский этнолог В. А. Тишков придавал особое значение гражданской идентичности в разрезе этнической и конфессиональной составляющих. По мнению автора социального проекта «Ковчег» Сергея Медведева, гражданская идентичность не ограничивается территорией и не характеризуется принадлежностью индивида к какому-либо государству, что позволяет человеку ощущать себя нераздельной частью общества находясь длительное время за его пределами. Зигмунд Фрейд видел разное значение идентичности для человека и для общества. В своих предположениях он исходил из того, что человек сам по себе и человек в массе — разные явления, индивидуальная идентичность зависит от «эго», групповая — от целого ряда факторов: географических, исторических, материальных.

См. также 
 Советский народ
 Патриотизм

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Большаков А. Г., Зазнаев О. И. Формирование гражданской идентичности: проблемы, современное состояние, перспективы. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 12 (26): в 3-х ч. Ч. II. C. 38-41. ISSN 1997-292X.
 Как правильно родину любить? Эксперт — о патриотизме в России: Интервью с профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге, д.и.н. М. М. Кромом // Санкт-Петербургские ведомости. — 2020. — 16 сент.
 
 
 
 Кожанов И. В. Гражданская и этническая идентичности: проблема взаимосвязи и взаимозависимости // Современные проблемы науки и образования. — 2013. — № 3.
 на других языках

 

Идентичность
Патриотизм
Идеологии
Политические термины